Black Duck Cove kan verwijzen naar verschillende plaatsen in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador:

 Black Duck Cove (Newfoundland), een plaats op het eiland Newfoundland
 Black Duck Cove (South Twillingate Island), een plaats op South Twillingate Island
 Black Duck Cove (Ireland's Eye), een voormalige nederzetting op het eiland Ireland's Eye